Adam Woźniak (ur. 1974) – polski inżynier, profesor nauk technicznych.
 Adam Woźniak – polski śpiewak operowy.
 Adam Woźniak (ur. 1976) – polski motorowodniak.